Kroker ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Kroker (1913–2007),  deutscher Pater und Theologiewissenschaftler
 Ernst Kroker (1859–1927), deutscher Bibliothekar und Historiker
 Evelyn Kroker (1942–2012), deutsche Archivarin
 Herbert Kroker (1929–2022), ehemaliger deutscher Politiker (SED/PDS)
 Jens Kroker (* 1969); deutscher Paralympics-Sieger im Segeln
 Tim Kroker, deutscher Schlagzeuger
 Walter Kroker (* 1943), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Croker